Antoinette Rychner (1979-), écrivaine suisse ;
 Jean Rychner (1916-1989), historien et philologue suisse.